Палата представителей Национального собрания 7-го созыва () — нижняя палата Национального собрания — парламента Республики Беларусь, состав которой был избран на выборах, которые состоялись 17 ноября 2019 года.

Срок полномочий:
 Дата начала — 17 ноября 2019 года.
 Первое пленарное заседание — 6 декабря 2019 года.
 Дата окончания — не позднее чем до 5 ноября 2023 года.

Первое заседание Палаты представителей VII созыва, в соответствии с постановлениями Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, состоялось 6 декабря 2019 года. В соответствии с Регламентом первое заседание Палаты открыла и до избрания Председателя Палаты представителей вела Председатель ЦИК Республики Беларусь Лидия Ермошина. Тайным голосованием с использованием бюллетеней на первом заседании избраны председатель Палаты представителей, которым в четвёртый раз стал Владимир Андрейченко и заместитель председателя Палаты, которым стал Валерий Мицкевич.

Выборы 

Согласно данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в голосовании приняли участие 5 319 568 избирателей, или 77,4 % от общего числа включенных в списки избирателей, что на 2,7 % больше, чем на выборах 2016 года. Выборы состоялись во всех округах, то есть были избраны все 110 депутатов Палаты представителей.

По окончательным результатам выборов, в состав Палаты представителей VII созыва прошли 20 кандидатов от политических партий (19,1 %), из которых от Коммунистической партии — 11 кандидатов (10 % от общего состава). Также депутатами седьмого созыва стали 44 женщины (40,0 %), а также 2 кандидата в возрасте до 30 лет, помимо этого 30 действующих депутатов (27,3 %) были переизбраны.

Также согласно белорусскому избирательному законодательству на выборах 2019 года на 6 255 избирателей приходился 1 депутат, таким образом 18,2 % депутатов представляют город Минск, по 15,5 % являются представителями Минской и Гомельской областей; 14,5 % являются депутатами от Брестской области, 12,7 % от Витебской области и по 11,8 % представляют в Палате представителей Гродненскую и Могилёвскую область.

Состав

Руководство 
 Председатель Палаты представителей — Андрейченко Владимир Павлович.
 Заместитель Председателя Палаты представителей — Мицкевич Валерий Вацлавович.

Постоянные комиссии 
 Постоянная комиссия по законодательству — председатель Любецкая Светлана Анатольевна;
 Постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту — председатель Семеняко Валентин Михайлович;
 Постоянная Комиссия по национальной безопасности — председатель Белоконев Олег Алексеевич;
 Постоянная комиссия по экономической политике — председатель Брич Леонид Григорьевич;
 Постоянная комиссия по бюджету и финансам — председатель Нижевич Людмила Ивановна;
 Постоянная комиссия по аграрной политике — председатель Шевчук Николай Николаевич;
 Постоянная комиссия по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы — председатель Васильков Николай Андреевич;
 Постоянная комиссия по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации — председатель Давыдько Геннадий Брониславович;
 Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке — председатель Марзалюк Игорь Александрович;
 Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам — председатель Кананович Людмила Николаевна;
 Постоянная комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике — председатель Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна;
 Постоянная комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи — председатель Комаровский Игорь Сергеевич;
 Постоянная комиссия по жилищной политике и строительству — председатель Николайкин Виктор Павлович;
 Постоянная комиссия по международным делам — председатель Савиных Андрей Владимирович.

Список депутатов 
Ниже приведен список имён депутатов, которые избраны в Палату представителей Национального собрания.

Партийность депутатов Палаты представителей: 

5 октября 2020 года умер депутат Леонид Федорович Писаник, а 14 мая 2021 года умер депутат Игорь Владимирович Лавриненко, в связи с чем в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь в соответствующих избирательных округах могут быть назначены новые выборы.

Примечания 

Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Списки депутатов Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании